En , Jankowo peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jankowo, village du powiat d'Inowrocław,
 Jankowo, village du powiat de Lipno.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Jankowo, village du powiat de Poznań,
 Jankowo, village du powiat de Wągrowiec.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Jankowo, village du powiat d'Elbląg,
 Jankowo, village du powiat de Kętrzyn, 
 Jankowo, village du powiat d'Olsztyn,
 Jankowo, village du powiat de Szczytno.

dans la voïvodie de Mazovie
 Jankowo, village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Jankowo, village.